Шишелово — название нескольких населённых пунктов:
 Шишелово — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Шишелово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Шишелово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Шишелово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Шишелово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.